Hochmoos ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hochmoos (Bayerbach bei Ergoldsbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Hochmoos (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hochmoos (Gemeinde Ungenach), Ortschaft der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hochmoos (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil der Gemeinde Sankt Martin bei Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Hochmoos (Mieminger Gebirge), Berg (1558 m) und Hochmoor bei Seefeld in Tirol